Nistru se poate referi la:

Râuri
Nistru – un râu care izvorăște în Ucraina, trece prin Republica Moldova și se varsă în Marea Neagră.
Râul Nistru, Băița – un curs de apă din România, afluent al râului Băița

Localități
Nistru, Maramureș – o localitate în județul Maramureș, Transilvania, România

Cluburi de fotbal
FC Nistru Cioburciu – un club de fotbal din Cioburciu, Republica Moldova
FC Nistru Chișinău – o fostă denumire a clubului de fotbal Zimbru, din Chișinău, Republica Moldova
FC Nistru Otaci – un club de fotbal din Otaci, Republica Moldova

Altele
 – o vinărie din Republica Moldova